Дворазова чинна чемпіонка Кріс Еверт не захищала свій титул, оскільки залишилася вдома і грала у WTT. Наступного разу вона поїде до Парижа 1979 року. Сью Баркер виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1976 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Ренату Томанову з рахунком 6–2, 0–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Сью Баркер — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Сью Баркер (Чемпіонка)
 Гельга Мастгофф (чвертьфіналіст)
 Маріта Редондо (3 коло)
 Міма Яушовець (2 коло)
 Леслі Гант (1 коло)
 Лінкі Бошофф (2 коло)
 Жель Шанфро Ловера (2 коло)
 Фіорелла Боніселлі (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1976 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1976 у тенісі
1976 у французькому спорті